Bolognese (italiensk: "fra Bologna") kan henvise til flere artikler:

 Bolognese (hund) – en selskabshund
 Bolognese (mad) – en kødsovs (ragù alla bolognese)
 Bolognese (dialekt) – en variant af emiliansk